Artifio, Artibio, Arzibio o Arzifo (antiguo persa *Ardufiya o *Ardifiya, a través del griego Artyphios, Artybios, Arzibios Arziphos) es un antiguo nombre persa. Puede referirse a:

Artibio, general de Darío I en Chipre.
Artifio, hijo de Artabano.
Artifio, hijo de Megabizo, general del siglo V a. C.